Аббревиатура FUSE может означать
 Filesystem in Userspace — модуль для ядер UNIX-подобных операционных систем
 Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer — космический телескоп
 Field Upgradeable Systems Environment — операционная система

 Другие значения
 Fuse — американский музыкальный телеканал
 Fuse — восьмой студийный альбом австралийского исполнителя Кита Урбана
 Fuse (игра) — компьютерная игра Insomniac Games в жанре шутера от первого лица, выпущенная в 2013 году.

См. также 
 The Fuse